El término Opichén puede hacer referencia a:

 Opichén, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Opichén, una población localizada en el municipio de Opichén, Yucatán, México; o a
 Opichén, un municipio de Yucatán, México.